Prijevor je lahko:
 Prijevor, Čačak (Srbija)
 Prijevor, Dubrovnik (Hrvaška)
 Prijevor, Herceg Novi (Črna gora)
 Prijevor, Budva (Črna gora)